Людивин Санье (; род. 3 июля 1979, Ла-Саль-Сен-Клод, Ивелин, Франция) — французская актриса театра и кино.

Биография 
Людивин Санье родилась во французском департаменте Ивелин. Начала заниматься на театральных курсах в 6 лет за компанию со старшей сестрой. В восьмилетнем возрасте получила первую кинороль в фильме «Мужья, жены, любовники» (Les maris, les femmes, les amants) (1989).

Год спустя Санье снялась во время летних каникул в фильме «Сирано де Бержерак» (1990), где её партнёром стал знаменитый Жерар Депардьё.

После «Сирано» Санье получила роль в телесериале «Семья Фонтен» (1992). Дублировала роли в фильмах «Моя девочка» и «Леон». Не планируя стать профессиональной актрисой, она прошла класс актёрского мастерства в консерватории. Но окончив школу и поступив в Сорбонну на филологическое отделение, уже в университете приняла участие в студенческой постановке.

2003 год стал удачным для Людивин Санье — она исполнила ведущие роли сразу в трёх картинах: «Знаки страсти», «Малышка Лили» и «Питер Пэн». В 2006 году она сыграла в одной из новелл киноальманаха «Париж, я люблю тебя». В 2007 году актриса сыграла в таких фильмах, как «Мольер» (режиссёр — Лоран Тиран), «Девушка, разрезанная надвое» (режиссёр — Клод Шаброль), «Семейная тайна» (режиссёр — Клод Миллер), «Все песни только о любви» (режиссёр — Кристоф Оноре). За работу в картине «Семейная тайна» Людивин Санье была номинирована на национальную кинопремию «Сезар».

Личная жизнь 
В 2004 году на съёмках фильма «Авантюра» у Людивин Санье начался роман с актёром Николя Дювошелем. В 2005 году у пары родилась дочь Бонни, однако вскоре актёры расстались. От нынешнего спутника жизни — режиссёра , Санье родила 12 января 2009 свою вторую дочь, Ли-Лан, а в декабре 2014 родила третью дочь Там.

Фильмография

Премии и номинации

Премии 
 1999 — Acteurs à l'Écran — Prix Musidora — короткометражный фильм («Путь Анны»)
 2002 — Каннский кинофестиваль — Chopard Trophy — женское открытие
 2002 — Берлинский кинофестиваль — Серебряный медведь («8 женщин»)
 2002 — European Film Awards («8 женщин»)
 2003 — Международный кинофестиваль в Чикаго — Silver Hugo («Маленькая Лили»)

Номинации 
 Премия Сезар
 2004 — лучшая женская роль второго плана («Бассейн»)
 2003 — самая многообещающая актриса («8 женщин»)
 2008 — лучшая женская роль второго плана («Семейная тайна»)
 European Film Awards
 2003 — приз зрительских симпатий лучшей актрисе («Бассейн»)
 Washington DC Area Film Critics Association Awards
 2003 — лучшая женская роль второго плана
 Chlotrudis Awards
 2004 — лучшая женская роль второго плана («Бассейн»)

Примечания

Ссылки 
 Неофициальный сайт Людивин Санье

Дети-актёры Франции